Burdett steht als geographische Bezeichnung für einen Ort 

in den Vereinigten Staaten
 Burdett (Colorado)
 Burdett (Kansas)
 Burdett (Missouri)
 Burdett (New York)

in Kanada
 Burdett (Alberta)

Burdett ist der Familienname folgender Personen: 
 Angela Burdett-Coutts, 1. Baroness Burdett-Coutts (1814–1906), britische Adlige und Philanthropin
 Colin Burdett (* 1931), australischer Basketballspieler
 Francis Burdett (1770–1844), englischer Politiker
 George Burdett, zweiter britischer Kolonialgouverneur von New Hampshire
 Jeremy K. Burdett (1947–1997), britischer Chemiker

 Peter Perez Burdett († 1793), englischer Kartograph, Geodät, Zeichner, Radierer, Kupferstecher und Ingenieur
 Robert Burdett, 6. Baronet (1796–1880), britischer Adliger

 Tammy Burdett (* 1940), US-amerikanische Bassistin, Sängerin und Songwriterin

Siehe auch:
 Burdet
 Burdette
 Bourdettes